Amerikai Egyesült Államok
Clarkdale (Arizona)
Clarkdale (Georgia)
Clarkdale (Kalifornia)

egyéb
Clarksdale (egyértelműsítő lap)